Amadis steht für:

 Amadis de Gaula, Held eines Ritteromans
 Amadis (Lully), Oper von Jean-Baptiste Lully (1684)
 Amadis (Massenet), Oper von Jules Massenet (postum 1922)